Бор — город (с 1938) в России, административный центр городского округа Бор Нижегородской области.

География 
Город расположен на левом берегу Волги, напротив города Нижнего Новгорода, с которым соединён совмещённым автомобильным и железнодорожным мостом (с 1965 г.) и пассажирской канатной дорогой (с февраля 2012 года).

В состав города включены посёлки городского типа Большое Пикино, Боталово, Неклюдово, Октябрьский, деревня Летнево и жилой массив Пичугино.

Ближайшие города: Нижний Новгород, Семёнов, Балахна, Дзержинск, Городец, Кстово. Расстояние до Москвы — около 450 км.

Название 
По одной из версий название «Бор» пошло от хвойных лесов, которые начинались севернее Нижнего Новгорода и являлись южной оконечностью южной тайги, начинающейся в Нижегородской области.

Среди местного населения принято говорить «на Бору», а не «в Бору» или «в Боре».

История 
Исторические материалы свидетельствуют, что в древности по берегам притока Волги — реки Везломы — обитали финно-угорские племена (в частности, мещера). Прародинами Бора считаются слободки Везломская, Копытовская и Никольская. Образованная у начала заволжской торговой дороги жителями Везломской и Копытовской слободок, слободка Никольско-Боровская (или просто Боровская) была преобразована в крупное село Бор в XIV веке.

Жители слободок и села Бор активно занимались ремёслами (плотницкое и столярное дело) и охотой. Во все времена жители Бора занимались извозом. Борский перевоз выполнял функцию «главных ворот» Нижнего Новгорода в Заволжье и обратно.

Интенсивное заселение и развитие Бора и территории будущего Борского района происходило в начале XVII века. Во второй половине XIX века промышленное развитие Нижнего Новгорода не обошло стороной и Борскую слободу: в ней укрепляется судостроительный промысел, строятся каменные дома и церкви, а сосновые леса ниже по течению Волги (Моховые горы) становятся популярным местом дачного отдыха. В 1887 году население Бора составляло более 1400 жителей. В селе одна школа и больница, действовало несколько торговых лавок, мельница и железоразделочный завод. На окраинах села Бор работало порядка 20 кузниц. В центре располагалась Базарная площадь. Здесь постоянно велась торговля и два раза в год устраивались большие ярмарки.

В Нижнем Новгороде во второй половине XIX века активно развивалось пароходство, что в том числе способствовало и развитию перевозного промысла в Бору. Бор в то время представлял собой крупное торговое село, где также были широко представлены валяльный и кузнечный промыслы.

С приходом к власти советов, в течение первых пятилеток в Борском районе была создана новая мощная промышленная база, а село становится рабочим посёлком. В 1923 году был основан завод «Красная Рамень», занимавшийся производством цепей и ставший впоследствии одним из основных поставщиков своей продукции для всей страны. В 1927 году вступила в эксплуатацию железнодорожная линия Н.Новгород-Котельнич, связавшая Нижегородский промышленный район с Уралом и Сибирью, а также востоком и севером России. Развивались и другие области промышленности — судоремонтная, торфообразующая, лесозаготовочная. В 1934 году был запущен механизированный стекольный завод для нужд тяжёлой промышленности.

27 ноября 1938 года рабочий посёлок Бор был преобразован в город. 14 сентября 1942 года Бор получил статус города областного подчинения.

В прошлом Бор стоял непосредственно на берегу Волги. Сейчас, после заполнения Чебоксарского водохранилища и изменения русла, он отстоит от реки примерно на километр и примыкает к огромной пойме, прекрасно видимой от Нижегородского Кремля (с высокого берега Волги). В 2004—2005 годах в состав города включены окружающие посёлки, деревня Летнево и жилой массив Пичугино.

В 2011—2015 года в Бору активно развивается коттеджное строительство в районе Боталово, в рамках реализации социальных программ по предоставлению жилья.

Открытие в 2012 году канатной дороги отражает стремление властей Нижнего Новгорода укрепить связь со своим спутником. В конце 2013 года стало известно, что по планам развития города-спутника к 2030 году город Бор станет частью Нижнего Новгорода. В 2017 году был открыт Второй Борский мост, который соединяет Нижний Новгород и Бор, максимальная загрузка моста составляет 105 000 автомобилей в сутки, что позволило частично разгрузить трассу Р-159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров», однако полностью проблема транспортных заторов на участке Нижний Новгород — Неклюдово до сих пор не решена. В 2018 году был проведён Чемпионат мира по футболу 2018, и город Бор был выбран базовым лагерем сборной Уругвая.

Население 

Резкий рост численности населения в 2005 году — результат присоединения посёлков городского типа Неклюдово, Октябрьский и Большое Пикино. Город Бор входит в состав Нижегородской агломерации, насчитывающей 2020 тыс. чел. (5-е место в России). По оценке администрации городского округа, порядка 25—30 процентов населения Бора работают в Нижнем Новгороде.

Транспорт 

Через территорию города проходит трасса P159 Нижний Новгород — Киров. Основные транспортные потоки направлены в город Нижний Новгород через Борский мост.

В городе расположены железнодорожные станции Толоконцево, Моховые горы и Стеклозаводец (грузовая) и пассажирские платформы Неклюдово, Дружба, Военный городок и Спортивная.

По маршруту Моховые горы — Московский вокзал (Нижний Новгород) ежедневно курсирует электропоезд, особенно популярный среди горожан в летнее время в связи с многочисленными пробками на Борском мосту. На станции Толоконцево останавливаются все электрички Ветлужского направления, за исключением электропоездов, следующих в Урень, Шахунью и Киров.

До 2013 года в летнее время от пассажирской пристани до речного вокзала Нижнего Новгорода курсировал пассажирский теплоход «ОМ». От причала на противоположный берег с 2006 года до 2021 года курсировали паромы.

С 2022 года до Нижнего Новгорода курсируют судна на подводных крыльях Валдай.

С 2008 года действовала пассажирская регулярная речная переправа Нижний Новгород — Бор. С одного берега Волги на другой пассажиров доставляют суда на воздушной подушке компании Логопром — Борский перевоз. Постепенно угасло с началом работы канатной дороги.

Автобусные пассажирские перевозки обслуживают Борское пассажирское автотранспортное предприятие (МУП «Борское ПАП», обслуживает 13 маршрутов) и частные предприниматели (обслуживают 8 маршрутов).

C 2012 года действует Нижегородская канатная дорога, обеспечивающая пассажирские перевозки между Бором и Нижним Новгородом в дополнение к существующим автомобильным и железнодорожным маршрутам, а также речной переправе.

В 2017 году открыт дублёр Борского моста. Таким образом теперь Нижний Новгород и Бор соединяют три моста (железнодорожный, совмещённый железнодорожно-автомобильный с движением в две полосы в Нижний Новгород и новый автомобильный с движением в две полосы из Нижнего Новгорода).

В 2020 году открыт автомобильный обход Неклюдово.

Экономика 

Ограниченность природных ресурсов, наличие транспортных путей (таких, как Волжская магистраль и железнодорожное сообщение с Сибирью, Уралом и восточными регионами страны), благоприятные климатические условия, наличие профессиональных трудовых ресурсов определили хозяйственную структуру Бора. Ведущее положение в ней занимает промышленность, которая представлена предприятиями чёрной металлургии, машиностроения и металлообработки, торфяной, лесной и деревообрабатывающей, лёгкой, пищевой промышленности, а также предприятиями промышленности строительных материалов.

В структуре реального сектора экономики города Бора основную долю занимает промышленность — более 90 %

Наиболее значимыми предприятиями в городе Бор являются:  
 AGC Борский стекольный завод 
 Борский трубный завод
 Предприятие «Юроп Фудс» ГБ 
 Предприятие «Берикап» 
 Предприятие «Посуда»
 Предприятие «Тубор»
 Предприятие «Тросифоль»
 Борский силикатный завод
 Борская войлочная фабрика 
 Завод «Нижегородский теплоход»
 Предприятие «Лесотарасервис» 
 Тепличный комплекс «Нижегородский»
 Фабрика «Колибри»
 Филиал завода «Гидромаш»

Внешнеэкономическую деятельность осуществляют: AGC Борский стекольный завод, Борский трубный завод, завод «Нижегородский теплоход».

Достопримечательности 
В 100 метрах от станции Борская расположен парк исторической реконструкции «Pax Romana — парк живой истории». Парк представляет собой собирательный образ участка римского пограничья на рубеже I—II веков н. э., с военным лагерем и небольшого города, развившегося из маркитантского посёлка при лагере.

Ниже по течению от Борского стекольного завода расположен музейно-рекреационный комплекс "Моховые горы" с остатками дачи архитектора П.П.Малиновского куда часто приезжал Максим Горький. В 1902-1903 годах на Моховых горах проходили встречи Максима Горького и Федора Шаляпина.

Бывшее здание железнодорожной станции "Моховые горы" является объектом культурного наследия регионального значения, данное здание является одним из последних образцов пассажирского здания небольшой станции, выполненных по проекту начала XX века.

СМИ 
В городе есть БИА (Борское Информационное Агентство), которое осуществляет ТВ- и радиовещание, выпуск газеты

Радио:
 «Левый берег»

Телевидение:
 Бор-ТВ (сетевой партнёр — Ю)

Газеты:
 «Бор сегодня»
 «Борская правда»
 «Бор — ИНФО+ТВ»

Сетевые издания:
 «Твой Бор»
 «Вася медиа»

Образование 
 Средние профессиональные заведения
 Борский Губернский колледж (ГБПОУ «БГК»)
 Нижегородский областной колледж культуры

 ВУЗы
 Филиал Нижегородского государственного университета им. Лобачевского

 Школы
 Муниципальные
 Средняя школа № 1
 Средняя школа № 2
 Средняя школа № 3
 Средняя школа № 4
 Основная школа № 5
 Средняя школа № 6
 Средняя школа № 8
 Лицей
 Средняя школа № 10
 Средняя школа № 11
 Средняя школа № 12
 Начальная школа № 17
 Основная школа № 20
 Средняя школа № 22
 Октябрьская средняя школа
 Большепикинская основная школа

 Частные
 Православная гимназия во имя святого благоверного князя Димитрия Донского

Религиозная жизнь 

В городе представлены несколько христианских направлений и ислам. Действуют 2 мечети, 4 православных храма и один молитвенный дом, а также одна старообрядческая церковь:
 Николо-Знаменская и Сергиевская церкви,
 Никольский молитвенный дом,
 Церковь Успения Божией Матери,
 Покровская церковь,
 Старообрядческая церковь в честь свт. Тихона Амафунтского

Также существуют общины таких христианских течений как адвентисты, баптисты (МСЦ ЕХБ), пятидесятники, харизматы.

Действует зарегистрированная общественная организация мусульман города Бор, которая носит название «Ихсан».

Кустарные промыслы в фотографиях конца XIX века 

Взяты из издания: Нижегородская губерния по исследованиям губернского земства. Выпуск II: М. А. Плотников. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. — СПб., 1896.

Города-побратимы 
 : Молодечно

Литература 
 Бор, село // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации городского округа город Бор 
 

 
Города на Волге
Населённые пункты городского округа город Бор